Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2000 fand vom 24. bis 27. August in Getxo (Spanien) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die siebte offizielle EM der Frauen und das achte Turnier der Männer. Die Deutschen Jana Vollmer und Danja Müsch unterlagen im Finale den Titelverteidigerinnen Laura Bruschini und Annamaria Solazzi aus Italien. Die Bronzemedaille ging an die niederländischen Schwester Rebekka Kadijk und Debora Schoon-Kadijk. Die Schweizer Brüder Martin und Paul Laciga gewannen mit einem Sieg gegen ihre Landsleute Sascha Heyer und Markus Egger zum dritten Mal in Folge den Titel. Den dritten Platz belegten die Norweger Vegard Høidalen und Jørre André Kjemperud.

Modus 
Bei den Frauen traten 30 Teams und bei den Männern 32 Duos an. Das Turnier wurde im Double-knock-out-Verfahren ausgetragen. Die Sieger erhielten pro Paar 18.000 Euro sowie 180 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2000
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Sport (Getxo)
Volleyball (Spanien)